Batignani ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Batignani (1912–??), uruguayischer Wasserballspieler
 Fausto Batignani (1903–1975), uruguayischer Fußballtorhüter